Виницкий — фамилия; имеет женскую форму Виницкая.
 Виницкий, Всеволод Владимирович (1915—1992) — советский лётчик-испытатель 1-го класса, мастер спорта СССР.
 Виницкий, Давид Эльевич (1919—2000) — советский художник-постановщик киностудии «Мосфильм», заслуженный художник РСФСР, член Союза кинематографистов.
  (род. 1969) — литературовед, профессор Принстонского университета.
 Виницкий, Константин Ефимович (1924—2006) — российский учёный в области открытой разработки угольных месторождений, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Виницки де Шпинадель, Вера (1929—2017) — аргентинский математик.

Виницкая 
 Виницкая, Александра Александровна (1847—1914) — прозаик, автор мемуаров.

См. также